Get It On – album dei Pacific Gas & Electric del 1968
 Get It On! – album dei Fraternity of Man del 1969
 Get It On – singolo dei T. Rex del 1971
 Get It On – singolo dei Kingdom Come del 1988
 Get It On – singolo di Johnny Diesel del 1995
 Get It On – singolo dei Turbonegro del 1998
 Get It On – singolo degli Intenso Project del 2004
 Get It On – singolo dei Grinderman del 2007